Аржельє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Аржельє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро